Черни́говский автобус () — система общественного транспорта в Чернигове (Украина). Сеть временных маршрутов — 103,6 км.

История 
Сеть городских автобусных маршрутов общего пользования утверждена решением исполнительного комитета городского совета от 28.09.2016 года № 419 (с изменениями с решением исполнительного комитета городского совета от 26.02.2019 года № 84). В 2017 году предприятием «Таксосервис» были приобретены первые в городе 4 автобуса Ataman А092H6 (см. иллюстрация шаблона), приспособленные для пассажиров с ограниченными физическими возможностями; предприятие их использует на автобусном маршруте № 37.

В 2019 году был введён новый маршрут № 41, связавший Шерстянку с гостиницей «Украина» через Старую Подусовку; до этого под данным номером был маршрут «Химволокно»—гостиница «Украина», который дублировал троллейбусный маршрут № 5 на участке улица Ивана Мазепы — проспект Победы.

С 24 февраля 2022 года, из-за Вторжения России на Украину, было прекращено движения общественного транспорта. В городе осталось 65 автобусов, которые могут начать работу, ранее маршруты обслуживали 230 автобусов.

19 мая 2022 года возобновлена работа общественного транспорта — 9 временных автобусных маршрутов.

Описание 
В 2010 году в Чернигове насчитывалось 54 маршрута, которые связывали все районы города с центром и между собой, а также близлежащие к городу сёла (Березанка, Жавинка, Киенка, Новый Белоус, Равнополье, Рудка, Старый Белоус, Якубовка). Перевозчиками выступали как предприятия («Пассесервис», «ЧТУ», «Таксосервис», «Пассервис-Люкс», «Пассавто-ЛТД», «ЧАК»), так и частные предприниматели. Подвижной состав представлен автобусами малого (например, ПАЗ, Эталон) и особо малого (например, Дельфин) классов.

Маршруты до 24 февраля 2022 года 

До 24 февраля 2022 года в Чернигове было 36 маршрутов, которые обслуживают 240 автобусов, принадлежащие преимущественно частным перевозчикам. Стоимость проезда — 8 гривен. Для организации пассажирских перевозок задействовано 14 перевозчиков, крупнейшие из которых — «ЧТУ», «Черниговавтосервис» и «Таксосервис».

Временные маршруты с 19 мая 2022 года 

Временные автобусные маршруты, запущенные 19 мая 2022 года, общей длиной 103,6 км связывают периферийные районы с центром города и между собой. Но при этом некоторые районы остались изолированными (например, Певцы, Масаны, Заречное). Стоимость проезда — 12 гривен.

Примечания

Ссылки 
 В Чернигове запускают общественный транспорт - подробности
 Маршруты города Чернигова
 

Автобусные системы Украины
Транспорт Чернигова